«Пове́рнення Баттерфля́й» (фільм) — біографічний кольоровий звуковий художній фільм.
 «Повернення Баттерфляй» (балет) — балет на 2 дії Джакомо Пуччіні — Мирослава Скорика.